Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2013 vond plaats van 7 tot en met 13 oktober 2013 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 23e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Viktoryja Azarenka was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Angelique Kerber uit Duitsland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Servische Ana Ivanović in twee sets, met een tiebreak tot besluit van de tweede set. Kerber wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Linz op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de enige titel in 2013.

De Belgische Kirsten Flipkens was nummer vijf op de plaatsingslijst. Zij bereikte de kwartfinale. Haar landgenote Yanina Wickmayer werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Plaatsing van reekshoofden 
Een ongebruikelijke verdeling van de geplaatste speelsters over het toernooischema werd veroorzaakt doordat nog ná de oorspronkelijke loting een wildcard werd toegekend aan Angelique Kerber, die pas op dat moment voor het toernooi werd ingeschreven, maar op grond van haar WTA-ranking wel eerste reekshoofd werd. Het oorspronkelijke eerste reekshoofd, Sloane Stephens, behield haar loting maar werd nu met het plaatsingnummer 2 aangeduid. Lager in het schema werden geplaatste speelsters rondgeschoven om plaats te maken voor Kerber.

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Anna-Lena Grönefeld en Květa Peschke hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

De ongeplaatste Tsjechische tweeling Karolína en Kristýna Plíšková won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Alicja Rosolska in twee sets. Het was hun eerste WTA-dubbelspeltitel, zowel gezamenlijk als afzonderlijk.

De Belgische Yanina Wickmayer en haar Liechtensteiner partner Stephanie Vogt verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Voetnoot 

Linz 2013
Linz